Hypocephalus é um gênero de coleóptero da tribo Hypocephalini (Anoplodermatinae). Na qual compreende uma única espécie distribuída no Brasil.

Espécie 
 Hypocephalus armatus (Desmarest, 1832)

Hypocephalini
Hypocephalus